Curman ist der Familienname von

 Calla Curman (1850–1935), schwedische Schriftstellerin, Saloninhaberin und Feministin
 Sigurd Curman (1879–1966), schwedischer Architekt, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger